Sosnyzja (, ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Tschernihiw sowie Zentrum des gleichnamigen Rajons und der Territorialgemeinde Sosnyzja () mit etwa 6800 Einwohnern (2020).

Sosnyzja liegt 80 km östlich von Tschernihiw. Unweit von Sosnyzja mündet der Fluss Seim in die zum Dnepr führende Desna.

Geschichte 
In der erstmals 1234 schriftlich erwähnten Siedlung (eine weitere Quelle nennt das Jahr 992) kam 1894 der bekannte ukrainische Regisseur Oleksandr Dowschenko zur Welt.

Demografische Entwicklung

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Mark Poltorazki (1729–1795), russischer Bariton und Hofkapellmeister

Weblinks 

 Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Ort am Seim
Rajon Sosnyzja
Ersterwähnung 1234